Hráč roku je trofej ve Švýcarsku, která je každý rok udělována nejlepšímu hráči v Nationalliga A (nejvyšší švýcarská liga ledního hokeje). 

   

Ligy ledního hokeje